Rough (golf), een onderdeel van een golfbaan
 Rough (Tina Turner), een muziekalbum van Tina Turner uit 1978